Николас Массу из Чили — победитель турнира.

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников завершил карьеру в 2003 году и не защищал свой титул.

Призёры

Посев 

<ol start="1">
  Роджер Федерер ''(Второй раунд)
  Энди Роддик ''(Третий раунд)
  Карлос Мойя ''Четвертьфинал)
  Тим Хенмен ''(Первый раунд)
  Хуан Карлос Ферреро ''(Второй раунд)
  Давид Налбандян ''(Отказ)
  Райнер Шуттлер ''(Первый раунд)
  Себастьян Грожан ''Четвертьфинал)

<ol start="9">
 Марат Сафин ''(Второй раунд)
  Николас Массу (Титул, Золотая медаль)
  Хуан Игнасио Чела ''(Первый раунд)
  Парадорн Шричапан ''(Первый раунд)
  Андрей Павел ''(Первый раунд)
  Николас Кифер ''(Третий раунд)
  Томми Робредо ''(Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес ''(Полуфинал, Бронзовая медаль)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки